При́пять () — покинутый город в Киевской области Украины, расположенный в Чернобыльской зоне отчуждения.

Город расположен на берегу реки Припять в 3 км от Чернобыльской АЭС, неподалёку от границы с Белоруссией. Расстояние до Киева 111 км.

До аварии на Чернобыльской АЭС в городе проживало  человек, ныне постоянное население отсутствует в связи с высоким уровнем радиации.

История и развитие города 
Поселение было основано 4 февраля 1970 года. Первые дома, не имевшие центрального отопления, были возведены в 1972 году.

Статус города Припять получила в 1979 году на основании постановления Верховного Совета Украинской ССР № 1264/686.

Генеральным поводом основания города стало строительство и последующая эксплуатация одной из самых крупных в Европе атомных электростанций, Чернобыльской — градообразующего предприятия, которое и дало Припяти звание города атомщиков. Припять стала девятым в Советском Союзе атомоградом.

По последней проведённой до эвакуации переписи (в ноябре 1985 года), численность населения составляла  человек, 27 национальностей. Ежегодный прирост населения составлял на тот момент свыше 1500 человек, среди которых около 800 были новорождённые, и приблизительно 500—600 человек — прибывшие на постоянное место жительства из разных областей Советского Союза.

В 1985 году в Припяти был снят ряд сцен кинофильма "Мужчины есть мужчины".

Проектная численность населения города составляла 75—85 тысяч человек.

Расположенная рядом железнодорожная станция Янов на участке Чернигов — Овруч, пристань речного судоходства на реке Припять, автомобильные дороги превратили город Припять в удобный узел транспортных магистралей Полесья.

Население Припяти было эвакуировано из-за аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года по решению правительственной комиссии под председательством . Сообщение об эвакуации было передано по местному радио 27 апреля 1986 года в 13:10, спустя 36 часов после аварии. Жителей города вывезли на 1225 автобусах и 250 грузовиках к 17:00 того же дня.

После эвакуации 
Для проживания обслуживающего персонала ЧАЭС был построен новый город-спутник Славутич в 50 км от станции. Сейчас Припять находится в Чернобыльской зоне отчуждения. В административном отношении городская территория была включена в Иванковский район, с 2020 входит в Вышгородский район Киевской области.

После аварии проводились работы по дезактивации территории города, что привело к значительному снижению радиационного фона. Сейчас в Припять регулярно организовывают экскурсии, также в ней можно встретить сталкеров, которые нелегально проникают в город.

Застройка 

Помимо своего прямого назначения как город атомщиков, Припять также проектировалась как крупный перевалочный пункт, стоящий на перекрёстке транспортных артерий.

Строительство было провозглашено Всесоюзной ударной стройкой. На призыв партии на строительство города прибыли посланники комсомола из всех уголков СССР. Город расширялся, приобретали опыт его первые жители — строители. Своеобразное лицо имела Припять благодаря композициям микрорайонов, которые размещались радиусами вокруг общегородского центра. Здесь были удачно использованы световая реклама, яркие панно и декоративная керамика на фасадах сооружений.

Непосредственное влияние на застройку города и принятие хозяйственных решений оказывал директор ЧАЭС . В частности, по его личному указу в городе взамен планировавшихся берёз, вязов, каштанов, барбарисов и сиреней были высажены  кустов роз, закупленных в Литве и Латвии по высокой цене.

Улицам и проспектам города присваивались, в основном, традиционные для советской эпохи названия. Помимо чисто идеологических проспекта Ленина, улиц Дружбы Народов и Героев Сталинграда, в Припяти были также и улица Набережная, проспект Строителей и Энтузиастов. В названии улицы Леси Украинки отразилась и национально-культурная сторона Украинской республики. Не остался без внимания и главный повод основания Припяти — мирный атом. Благодаря этому в городе появилась улица Курчатова.

Припять — город с ярко выраженным центром. По традиции, в центре города располагались административные здания (городской совет), объекты досуга, культуры и отдыха (кинотеатр «Прометей», парк, дворец культуры «Энергетик», гостиница «Полесье»), универсальные продовольственные и промтоварные магазины, гостиничный комплекс. И хотя на просторах бывшего Советского Союза существует ещё 19 дворцов культуры и 11 кинотеатров, возведённых по тому же проекту, что и ДК «Энергетик» (20-06-9/70) и кинотеатр «Прометей» (264-13-53), Припять являлась эталоном строительной уникальности и советских архитектурных изысков. К концу 1988 года в городе должны были быть полностью сданы в эксплуатацию два крупных торговых центра (один из них «Припятские зори»), Дворец пионеров и новый двухзальный кинотеатр, дворец искусств «Юбилейный» и гостиница «Октябрь», два спортивных комплекса — «Чернигов» и «Припятчанин». Также на пересечении проспекта Строителей и улицы Леси Украинки должен был появиться ретранслятор телевизионных сигналов высотой 52 метра.

Основной градостроительной идеей Припяти стал принцип «треугольной» застройки, разработанный группой московских архитекторов под руководством Николая Остоженко. Впоследствии, после предварительного утверждения, киевские архитекторы внесли в проект застройки собственные изменения, и этот компилированный вариант был окончательно согласован. Для того времени такая форма застройки была уникальна. Однако, одновременно с застройкой Припяти, эта же схема использовалась и при строительстве десятка других городов Советского Союза. В частности, отдельные микрорайоны Припяти имеют стопроцентное сходство с жилыми кварталами других атомоградов — Курчатова и Семипалатинска-21, Волгодонска — и автограда Тольятти.

Для принципа «треугольной» застройки характерна смесь жилых домов стандартной этажности и домов повышенной этажности. Особенностью такого строительства является зрительный простор и свободные пространства между зданиями. В отличие от старых городов с тесными улочками и плотной застройкой, Припять проектировалась с целью обеспечить удобство проживания. Кроме сознательного увеличения свободного городского пространства, эта цель достигалась также равноугольным расположением улиц и проспектов, исключающим появление автомобильных пробок.

Инфраструктура и статистика

Объявление об эвакуации из Припяти, 27 апреля 1986 года

Современное состояние 
В городе много радиоактивных осадков, выпавших в связи со взрывом 4 энергоблока и состоящих из относительно долгоживущих радиоактивных элементов. Радиоактивная пыль собирается в канавах, углублениях. Пыль прочно въелась в грунт, деревья, дома. К югу от города располагается так называемый Рыжий лес, снесённый в ходе дезактивации Припяти и окрестностей; сейчас лес восстанавливается и впитывает радиацию из грунта.

Город зарастает чернобыльником, произраставшим в окрестностях и до аварии. Под воздействием окружающей среды пустующие здания постепенно приходят в аварийное состояние. Самые старые здания города разрушаются быстрее всех: например, здание первой средней школы, которое потерпело обрушение в 2005 году и два обрушения в 2013 году.

Также проблемой сохранности города являются волны мародёров и вандалов, начавшиеся ещё в конце 1980-х годов. Мародёры выдирали содержимое электрощитков, почтовые ящики, вытаскивали железные витражи и окна, из квартир вытаскивали мебель. Вандалы выбивали окна, сбрасывали лифты, спиливая тросы. В конце 1980-х — начале 1990-х годов в Припять ездили ликвидаторы, которые тоже в процессе дезактивации выкидывали прямо в грузовики бытовые электроприборы, личные вещи. Мебель наименьшего уровня заражённости увозили в город Славутич.

После проведения дезактивации некоторые городские здания и сооружения использовались различными организациями Зоны отчуждения, но впоследствии почти все были заброшены. В 2019 году на территории Припяти действовали спецпрачечная, станция обезжелезивания и фторирования воды, гараж спецтехники, а также КПП на въезде в город. Припять является одним из желанных мест посещений для поклонников индустриального туризма и учёных со всего мира. С начала 2020 года спецпрачечная заброшена.

Вблизи города Припяти каждый день ездят электрички из Славутича к станции Семиходы.

В отличие от остальных населённых пунктов Чернобыльской зоны, города Припять и Чернобыль не были лишены статусов населённых пунктов. Припять формально считается городом областного значения, подчинённым Киевскому областному совету, поскольку собственного городского совета не имеет. Сегодня город Припять превращён в город-музей под открытым небом.

Зимой 2017 года польские энтузиасты из команды napromieniowani.pl впервые за 30 лет зажгли свет в некоторых местах города Припяти. Примерно за год до этого, в октябре 2016 года, сталкеры из Москвы, с помощью привезённых с собой светодиодов, починили и включили световую вывеску на здании дворца культуры «Энергетик».

Со второй половины 2010-х на территории города периодически проводятся военные учения.

24 февраля 2022 года в ходе вторжения России на Украину на территории ЧАЭС и близлежащих населённых пунктов, в том числе и Припяти, начались бои. В тот же день ЧАЭС и близлежащие населённые пункты перешли под контроль российских войск. Вечером 24 февраля президент Украины предупредил о возможном повышении уровня радиации. 31 марта 2022 года город Припять возвращён под контроль Украины.

Примечания

Литература 
 Chernobyl Zone II, Wolfgang Kil, Esther Ruelfs, Андрей Кременчук, Издательство Kehrer, Немецкий/Английский, 2011, ISBN 978-3-86828-210-8
 Chernobyl Zone I, Андрей Кременчук, Издательство Kehrer, ISBN 978-3-86828-200-9
 
 Ноша: Лирика. — Киев: Рад. пысьмэннык, 1990., 76 с.  Худ. оформление Андрея Чебыкина — ISBN 5-333-00637-7 in English The Chernobyl Poems of Lyubov Sirota
 «Ангелу Припяти»: Сирота Л., поэтический фотоальбом Припяти, Киев, ИД «АДЕФ-Украина» при поддержке МОО «Центр ПРИПЯТЬ.ком», 2010 г., 40с., ил.: доаварийные фотографии из архива студии ПРИПЯТЬ-ФИЛЬМ, современные снимки г. Припять и Чернобыльской зоны из архива сайта PRIPYAT.com — Парал. рус., англ. — ISBN 978-966-187-089-4
 У перехода: Лирика, поэмы, проза — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. — 208 с. — ISBN 978-966-518-618-2
 Припятский синдром: роман. — издательство: «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2016г. — ISBN 978-617-12-0504-8
  «Припятская береста»: поэзия; — Киев: издательство «Просвита», 2016. — 328, с. — ISBN 978-617-7201-29-7
 Светлана Алексиевич — Чернобыльская молитва.
 Вторая часть трилогии Андрея Кременчука «Chernobyl Zone» посвящена Припяти. — 2011 «Chernobyl Zone II» KEHRER Heidelberg — ISBN 978-3-86828-210-8
 Родная Припять. — Минск, 1984.
 Мы — припятчане! — Минск, 1984.
 Л. Кайбышева «После Чернобыля» — 1990.

Ссылки 
 Сайт города Припяти
 Припяти — международный статус города-музея!
 Информационный Портал: «ПРИПЯТЬ :: ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
 История города Припяти. Панорамы города до аварии. Карты радиационного загрязнения. Подборка фотографий современного состояния города (2000—2008 годы)
 Видеоинтервью с бывшим зампредседателя Припятского горисполкома А. Есауловым, 2007 г.
 Припять сегодня
 Безопасна ли радиация в Чернобыле состоянием на 2020

Города Полесья
Исчезнувшие города Киевской области
Города Чернобыльской зоны отчуждения (Украина)
Чернобыльская авария
Населённые пункты без населения
Индустриальный туризм и городские исследования
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании